A Supercopa do Brasil de 2024 (chamada oficialmente de Supercopa Betano 2024 por questões de patrocínio) será a sétima edição da Supercopa do Brasil de Futebol, torneio anual organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde 2020 que reúne, em um jogo único, os campeões da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol e da Copa do Brasil de Futebol da temporada anterior.